Zaninelli – cognome italiano
Alessandro Zaninelli – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
Luigi Zaninelli – compositore statunitense
Marco Zaninelli – ex calciatore italiano
Sergio Zaninelli – storico, economista, accademico e rettore italiano